Flux (wis- en natuurkunde) een term uit de wiskunde en de natuurkunde:
elektrische flux
magnetische flux
Flux (sterrenkunde), de lichtsterkte van een ster
Flux (motorfiets), uit Duitsland
Flux (automerk), uit Frankrijk
Flux (metallurgie)
Flux (spel), kaartspel
diverse films, waaronder:
Flux (1996) van Patrick Stettner met Allison Janney
Flux (2002), tekenfilm van Christopher Hinton met 
Flux (single), een single van Bloc Party
Flux (band), een Groningse indiepopband en alter ego van Irene Wiersma
Flux, pseudoniem van componist / producer Maarten van der Vleuten